Die Open Seat Godó 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. April 2003 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die US Men’s Clay Court Championships in Houston statt, die anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Gastón Gaudio, der in diesem Jahr an Position 10 gesetzt war und im Viertelfinale am späteren Finalisten Marat Safin scheiterte. Gegen den gewann der Spanier Carlos Moyá, nachdem Safin im vierten Satz aufgab. Es war im zweiten Finale in Barcelona sein erster Titel und der 13. seiner Karriere. Im Doppel siegten die Australier Michael Hill und der Tscheche Daniel Vacek im Vorjahr, die beide nicht erneut antraten. Neue Turniersieger wurden Bob und Mike Bryan, die, an Position 2 gesetzt, ihren zehnten gemeinsamen Titel gewannen, indem sie im Finale die Südafrikaner Chris Haggard und Robbie Koenig schlugen. 

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Barcelona